Эш-Шайрат:

 Эш-Шайрат (аэродром) - военный аэродром, расположенный в 38 километрах к юго-востоку от города Хомс в Сирии, вблизи одноимённого посёлка Эш-Шайрат. 
 Эш-Шайрат (поселение) - село в центральной части Сирии, административно входящее в состав провинции Хомс.